Bohmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Bohmeier (* 1943), deutscher Schriftsteller und Maler
 Bernhard Bohmeier (1916–1982), deutscher Politiker und Landrat